Большой Снежеток — село Чаплыгинского района Липецкой области, входит в состав Юсовского сельсовета.

География 
Село расположено в 6 км на восток от центра поселения села Юсово и в 7 км на восток от райцентра города Чаплыгин.

История 
Первые сохранившиеся упоминания о деревне Снежеток Козловского уезда относятся к 1719 году, когда ее население составляли переселившиеся из соседних сел, прежде всего, Дубового, однодворцы и немногочисленные дворовые люди. К моменту проведения второй ревизии в 1744 году Снежеток был уже селом. После губернской реформы Екатерины Второй Снежеток отошел в Раненбургский уезд Рязанской губернии. Церковь в честь Архистратига Божьего Михаила в 1831 г. была возобновлена. В 1853 г. построена была деревянная церковь того же храмонаименования на каменном фундаменте. Одновременно с церковью устроена и колокольня. С конца 19 века село получило наименование Большой Снежеток, чтобы отличать его от расположенного восточнее Малого Снежетка (ныне в границах Тамбовской области).

В XIX — начале XX века село являлось центром Снежетковской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 158 дворов.

С 1928 года село являлось центром Больше-Снежетковского сельсовета Раненбургского района Козловского округа Центрально-Чернозёмной области, с 1954 года — в составе Липецкой области, с 1963 года — в составе Юсовского сельсовета Чаплыгинского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чаплыгинского района